Prut (dopływ Narwi) – rzeka w Polsce, dopływ Narwi
 Prut – rzeka na terenie Ukrainy, Rumunii i Mołdawii
 Prut – rosyjski krążownik z I wojny światowej (zdobyczny turecki Mecidiye)